William Allen (1770–1843) angol vegyész, kvéker
William Allen (1803–1879) amerikai szenátor Ohio államból
William (Orgain) Allen (1829–1875) amerikai üzletember, a Jamestown-sziget egykori tulajdonosa
William W. Allen (1847–1924) amerikai szenátor Nebraska államból
William Allen (1947) olimpiai bajnok amerikai vitorlázó
William E. Allen (1919) a Szövetségi Nyomozó Iroda megbízott vezetője